Eisenstein, családnév
 Eisenstein, 2000-es kanadai film

 Eisenstein-prím
 Eisenstein-egész

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Eisenstein, település Wisconsinban
 Románia
 Moravica-Eisenstein, Ocna de Fier, település Krassó-Szörény megyében